Викулово — название населённых пунктов в России:

 Викулово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Викулово — село в Викуловском районе Тюменской области.

См. также 
 Вакулово